W Polsce
 Kowalów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Kowalów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin 
 Kowalów – część wsi Białaczów w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Kowalów – część wsi Uście Gorlickie w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Kowalów – kolonia wsi Pękosław w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Kowalów – gromada w województwie zielonogórskim
 Kowalów – stacja kolejowa w Kowalowie w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin

Zobacz też 
 Kowalów Dolny, Kowalów Górny
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalówka, Kowalszczyzna